Chrośno – wieś w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki
 Chrośno – osada leśna w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, w gminie Aleksandrów Łódzki